Maneater est un terme anglais principalement utilisé pour désigner les animaux qui ont une réputation de mangeurs d'hommes, tel que le tigre ou le requin.

Maneater peut désigner :
 Maneater, un téléfilm américain réalisé par Vince Edwards en 1973 ;
 Maneater, une chanson du duo Hall & Oates sortie en 1982 ;
 Maneater, une chanson de Nelly Furtado sortie en 2006 ;
 Maneater, un film américain réalisé par Cris Peraldo en 2007 ;
 Maneater, un téléfilm américain réalisé par Gary Yates en 2007 ;
 Maneater, un court métrage américain réalisé par Eric Koyanagi en 2008 ;
 Maneater, un film américain réalisé par Michael Emanuel en 2009 ;
 Maneater, la titre original de Croqueuse d'hommes, série télévisée américaine créée en 2009 ;
 Maneater, le titre d'un CD bootleg live du groupe L7 enregistré en 1992 ;
 Maneater, un jeu vidéo de rôle d'action développé et publié par Tripwire Interactive sorti en 2020.

Voir aussi 
 The Man-Eater, un film américain réalisé par Jack Eaton en 1918
 Man-Eater, un film britannique réalisé par Compton Bennett en 1957
 Maneater series, le nom d’une série de 25 films d’horreur réalisés pour la télévision